Радіа Джой Перлман (; 1 січня 1951) — американська програмістка і мережева інженерка. Розроблениця протоколу Spanning Tree Protocol (STP).

STP 
Радіа Перлман також написала короткий вірш що пояснює принципи роботи STP :
I think that I shall never see
A graph more lovely than a tree.
A tree whose crucial property
Is loop-free connectivity.
A tree that must be sure to span
So packets can reach every LAN.
First, the root must be selected.
By ID, it is elected.
Least-cost paths from root are traced.
In the tree, these paths are placed.
A mesh is made by folks like me,
Then bridges find a spanning tree.

Примітки 

Програмісти США